Irvington ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Irvington (Alabama)
 Irvington (Illinois)
 Irvington (Indiana)
 Irvington (Iowa)
 Irvington (Kentucky)
 Irvington (New Jersey)
 Irvington (New York)
 Irvington (Virginia)
 Irvington (Wisconsin), im Dunn County

Siehe auch
 Irvington Township